Il singolare del Legg Mason Tennis Classic 2002 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Andy Roddick era il detentore del titolo, ma ha perso nel 3º turno contro Fernando Meligeni.

James Blake ha battuto in finale 1–6, 7–6 (7–5), 6–4 Paradorn Srichaphan.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

Legg Mason Tennis Classic 2002
ATP Tour 2002